GWP est un sigle qui peut désigner :
 Global warming potential (en français, potentiel de réchauffement global), un facteur de conversion qui permet de comparer l'influence de différents gaz à effet de serre sur le système climatique. 

GWP est un code qui peut désigner :
 peso bissau-guinéen, l'ancienne devise de la Guinée-Bissau, selon le code ISO 4217.

Code